Stubai bezeichnet 

das Stubaital
die von der Stubai Werkzeugindustrie reg.Gen.m.b.H. hergestellten Produkte: Stubai (Marke)
in der Alpinistik die Berge des  Stubaitales, auch Hochstubai
den österreichischen Sportverein BSC Stubai